Санта Ана Рајон има више значења:

 Санта Ана Рајон (Констансија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Рајон (Сантијаго Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику